Шона, машона — народ, що живе в Зімбабве і суміжних районах Мозамбіку.
 Шона, чишона — мова народу шона, групи банту.

Шона () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Шона () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Шона.
 Шона () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Миндра.

Шона — річка в Іркутській області, ліва притока Кіренги.